Gerda bezeichnet 

 Gerda (Vorname), einen weiblichen Vornamen
 Gerda (Mythologie), eine Figur der germanischen Mythologie
 (122) Gerda, einen Asteroid
 Gerda (Schiff), einen Frachtsegler 
 GERDA-Experiment, ein Experiment der Astroteilchenphysik 
Siehe auch:
 Bildnis Gerda